Wake Up Call (canção) — de Maroon 5
Wake-Up Call — álbum da banda Petra

Desambiguações de música